Mónica Puig Marchán (ur. 27 września 1993 w San Juan) – portorykańska tenisistka, finalistka juniorskich Australian Open i French Open w 2011 roku w konkurencji gry pojedynczej, mistrzyni olimpijska w grze pojedynczej kobiet z Rio de Janeiro (2016).

Kariera tenisowa 
W 2010 zdobyła złoty medal w singlu na Igrzyskach Ameryki Środkowej i Karaibów w Mayagüez. W latach 2014 i 2018 obroniła tytuł.

W sezonie 2014 awansowała do finału singlowego zawodów cyklu WTA Tour w Strasburgu. W meczu mistrzowskim pokonała Sílvię Soler Espinosę 6:4, 6:3, dzięki czemu została pierwszą przedstawicielką swojego kraju, która wygrała turniej tej rangi. Na zakończenie sezonu triumfowała w zawodach WTA Rising Stars, które rozgrywane były podczas Turnieju Mistrzyń.

W 2016 w finale turnieju olimpijskiego w Rio de Janeiro pokonała Angelique Kerber i zdobyła pierwsze w historii olimpijskie złoto dla swojego kraju.

W czerwcu 2022 poinformowała o zakończeniu kariery zawodowej.

Historia występów wielkoszlemowych 
 Legenda

Występy w grze pojedynczej

Występy w grze podwójnej

Występy w grze mieszanej 
Mónica Puig nigdy nie startowała w rozgrywkach gry mieszanej podczas turniejów wielkoszlemowych.

Finały turniejów WTA

Gra pojedyncza 4 (2–2)

Finały turniejów rangi ITF

Gra pojedyncza 10 (6-4)

Gra podwójna 1 (0-1)

Występy w igrzyskach olimpijskich

Gra pojedyncza

Finały juniorskich turniejów wielkoszlemowych

Gra pojedyncza (2)

Przypisy

Bibliografia 

Portorykańskie tenisistki
Portorykańscy medaliści olimpijscy
Medaliści letnich igrzysk olimpijskich w tenisie
Medaliści Letnich Igrzysk Olimpijskich 2016
Tenisiści ziemni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2011
Medaliści Igrzysk Panamerykańskich 2015
Ludzie urodzeni w San Juan
Urodzeni w 1993